BLT est un code qui peut désigner :
 .

BLT est un sigle qui peut désigner :
 Baselland Transport, une compagnie de transports publics du canton de Bâle-Campagne, en Suisse ;
 sandwich BLT (où BLT signifie bacon, laitue, tomate), un sandwich originaire des États-Unis constitué de tranches de bacon, de laitue et de tomate entre deux tranches de pain le plus souvent grillés.